Adriana (plant), plantengeslacht uit de wolfsmelkfamilie
 vrouwelijke variant van de voornaam Adriaan